Holu peut désigner :
 le holu, une langue bantoue
 les Holu (ou Holo), une population d'Angola et de la République démocratique du Congo